Orellán puede hacer referencia a:

 Orellán (Borrenes), localidad española del municipio de Borrenes, provincia de León;
 Orellán (Órdenes), lugar español de la parroquia de Ardemil, municipio de Órdenes, provincia de La Coruña;
 Orellán (Puerto del Son), lugar español de la parroquia de Baroña, municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña.